B 219 bezeichnet:
 die Bundesstraße 219 in Deutschland
 die Poysdorfer Straße in Österreich

Abkürzung